Operazione Z – nome in codice dell'attacco di Pearl Harbor

Cinema 
Operazione Z (One Minute to Zero) – film del 1952 diretto da Tay Garnett